Una muñeca se refiere generalmente a un juguete, pero también puede referirse a:
 muñeca (anatomía), articulación entre la mano y el antebrazo;
 Muñeca (Palencia), localidad española;
 Muñeca (en vivo), canción de la banda "Panda"; o
 Muñeca (telenovela), telenovela mexicana de 1973.
 Muñeca, seriado infantil venezolano de 1990.